Іванчо — українське прізвище.

Відомі носії:
 Іванчо Андрій Васильович ( 1972) — український живописець.
 Вілмош Іванчо (1939—1997) — угорський волейболіст. Брав участь у чоловічому турнірі на літніх Олімпійських іграх 1964 року.
 Даніель Іванчо — єпископ греко-католицької митрополії в Піттсбурзі, американського екзархату Русинської греко-католицької церкви.
 Іванчо Іван Васильович — консул України в Ніредьгазі, почесний громадянин Мукачева.
 Іванчо Іван Михайлович (1935—1994) — театральний режисер.
 Іванчо Марія Федорівна ( 1942) — майстриня різблення на дереві.
 Іванчо Мігаль Балінтович ( 1942) — майстер різблення на дереві.

Українські прізвища